Phalangispora är ett släkte av svampar. Phalangispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phalangispora